Ait Ayach kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Aït Ayach (stamområde i Marocko, Fès-Boulemane), 
 Aït Ayach (stamområde i Marocko, Meknès-Tafilalet), 
 Ait Ayach (kommun i Marocko), Meknès-Tafilalet, Khénifra, 

Robotskapade Marockoförgreningar